

Persone
 Anselme Payen (1795-1871) – chimico francese
 Antoine Payen il Vecchio (1748-1798) – architetto e militare belga
 Antoine Payen de La Garanderie (1920-2010) – filosofo e pedagogista francese
 Michel Payen (1915-2002) – calciatore francese
 Nicolas-Roland Payen (1914-2004) – ingegnere aeronautico francese

Altro
 Payen PA-22 – velivolo sperimentale francese con ala a delta progettato e costruito da Nicolas-Roland Payen
 Premio Payen – riconoscimento conferito annualmente dall'American Chemical Society